Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Serbia Open 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 18 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 1. bis 3. Mai 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 115 kB)

Serbien
Tennisturnier in Belgrad